Bug jelentheti a következőket:

 Bug folyó
 Nyugati-Bug, a Narewen keresztül a Visztulába ömlő ukrajnai–belarusz–lengyel folyó;
 Déli-Bug, a Fekete-tengerbe ömlő ukrajnai folyó.
 Bug, számítógépes programok hibája.